Freeport (în traducere din engleză portul liber) se poate referi la:

Localități în Bahamas
Freeport

Localități în Canada
Freeport

Localități în Statele Unite ale Americii
Freeport, California
Freeport, Florida
Freeport, Illinois
Freeport, Kansas
Freeport, Maine
Freeport, Michigan
Freeport, Minnesota
Freeport, New York
Freeport, Ohio
Freeport, Pennsylvania
Freeport, Texas
Freeport, Virginia de Vest